Leran kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Léran, kommun, departementet Ariège i regionen Occitanien,

Indonesien 

 Desa Leran (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,17, long 111,81), 
 Desa Leran (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,03, long 111,71), 
 Desa Leran (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah),

Sverige 

 Leran, sjö, Dalarnas län, 

Robotskapade Indonesienförgreningar